El Parral kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Parral, Mexiko, ort, Caborca,

Spanien 

 El Parral, Spanien, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar